La Rue-Saint-Pierre pode se referir a:
 La Rue-Saint-Pierre (Oise)
 La Rue-Saint-Pierre (Sena Marítimo)

Desambiguações de topônimos